A Lufthansa a következő cégekre utal:

 Lufthansa, Németország legjelentősebb légitársasága
 Lufthansa Cargo, teherszállító légitársaság, a Lufthansa leányvállalata
 Lufthansa Consulting, légiközlekedési tanácsadócég, a Lufthansa leányvállalata
 Lufthansa Flight Training, pilótaképző cég, a Lufthansa leányvállalata
 Lufthansa Italia, olasz légitársaság, a Lufthansa leányvállalata (2009–2011)
 Lufthansa Regional, a Lufthansa tulajdonában álló két regionális légitársaság márkaneve
 Lufthansa CityLine, az egyik regionális partner légitársaság
 Lufthansa Systems, információtechnológiai vállalat, a Lufthansa leányvállalata 
 Lufthansa Technik, repülőgépjavító és -karbantartó cégekből álló cégcsoport
 Team Lufthansa, a Lufthansa Regional korábbi neve (1996–2004)

 Deutsche Luft Hansa, Németország egykori nemzeti légitársasága (1926–1945)
 Deutsche Lufthansa, Kelet-Németország egykori nemzeti légitársasága (1955–1963)
 Lufthansa Airport Express, egykori vasút a frankfurti repülőtérre (1982–1993)
 Lufthansa Center, épületkomplexum Pekingben
 Lufthansa SG Berlin, Lufthansa-alkalmazottak futballcsapata (1931–1945)